Forgács András (Budapest, 1985. augusztus 28. –) magyar 
labdarúgó, jelenleg az FC Dabas játékosa.

Pályafutása
A Margitszigeti AC-ben kezdte pályafutását, ahol többszörös utánpótlásbajnok volt. 1997-ben került az MTK-hoz, majd 2002-ben a Kispest Honvédhoz. Egy szezont a Balaton partján, Siófokon töltött, majd visszatért a Honvédhoz, ahol pályára is lépett az NBI-ben. 2005-ben újra Siófokra igazolt, ám ezúttal már a felnőtt gárdához. 2007-ben megnyerte csapatával az NB II - Nyugati csoportját. 2009-ben távozott a Balaton „fővárosából”, a fiatal védő új székhelye Tatabánya lett. Majd 2011-től egy éven át a Bajai LSE együttesét erősítette, ahol minden mérkőzésen kezdőként kapott szerepet. 2012 nyarán érkezett jelenlegi klubjához, a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-höz.

Források
Hivatásos Labdarúgók Szervezete

Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Budapest Honvéd labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
Az FC Tatabánya labdarúgói
Budapesten született személyek
1985-ben született személyek
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
A Bajai LSE labdarúgói
A Mosonmagyaróvári TE labdarúgói
Élő személyek